Le nourrain est un alevin.
 Le nourrain est un jeune porc qu'on engraisse.
 Le nourrain était le terme employé par Jacques Capelovici pour désigner le cochon tirelire dans lequel il mettait de l'argent.